Tervel (persoon), historische figuur uit het eerste Bulgaarse rijk
 Tervel (plaats), plaats in Bulgarije